Valette est le nom de plusieurs villes, cours d'eau et personnes.

Toponymie 

 La Valette est la capitale de la République de Malte et la ville principale de l'île.
En France, Valette est le nom de plusieurs communes :
 en Isère, La Valette ;
 dans le Var, La Valette-du-Var ;
 dans le Cantal, Valette ;
 La Valette, une ancienne commune française du département d'Ille-et-Vilaine, aujourd'hui intégrée à Domagné ;
 Valette, ancienne commune française de Lot-et-Garonne, aujourd'hui intégrée à Lougratte ;
 Valette, ancienne commune française de Moselle, aujourd'hui intégrée à Hoste.
 En France, le refuge de La Valette, situé en Savoie à Pralognan-la-Vanoise.

Hydronymie 
 La Valette, ou Vezelle, ou ruisseau de la Valette, est un ruisseau de la Creuse.
 La Valette est un torrent en Isère.
 La Valette est un ruisseau du Puy-de-Dôme.

Anthroponymie

Nom de famille 

 Alfred Vallette (1856-1935), homme de lettres français ;
 Antoine Joseph Marie Valette (1748-1823), général français né à Valence (Drôme) ;
 Aristide Valette (1794-1857) philosophe français ;
 Arsène Valette des Hermaux (1795-1868), homme politique français ;
 Baptiste Valette (1992-), footballeur français ;
 Claude Denis Auguste Valette (1805-1878), jurisconsulte et homme politique français ;
 Désiré Valette (1889-1940), sénateur de la Drôme sous la  ;
 Éric Valette (1967-), réalisateur français ;
 Fanny Valette (1986-), actrice française ;
 Henri Valette (1874-1936), architecte français ;
 plusieurs  ;
 Louis Charles Valette (1804-1870), homme politique français ;
 Maurice Valette (1885-1979), poète, nouvelliste et auteur dramatique ;
 Michel Valette (1928-2016), cabaretier, auteur-compositeur-interprète, dessinateur et écrivain français ;
 René Vallette (1874-1956), peintre français ;
 Robert Valette (1948-), footballeur professionnel ;
 Thierry-Paul Valette (1976-), militant français.
  Henri Valette maire de Saulzais-Le-Potier

Familles nobles et notables 
 Famille de La Valette-Parisot
 Famille Nogaret de La Valette

Famille Chamans de Lavalette 
 Comte de Lavalette (ou Lavallette), (1769-1830), directeur des Postes sous l'Empire, célèbre évadé après les Cent-Jours.

Familles Sourdille de La Valette 
 Charles-Guillaume Sourdille de La Valette (1792, Azé (Mayenne) - 1852), écrivain français ;

Autres familles 
 Charles de La Valette (1806-1881), ministre et sénateur du Second Empire ;

Pseudonyme 

 Régis Valette, pseudonyme de Jean-Paul Marie Alexis (1927-2015), auteur du Catalogue de la noblesse française.

Notes et références

Voir aussi 
 Famille de La Valette-Parisot
 Saint-Martial-de-Valette
 
 
 
 
Patronyme français
Homonymie d'hydronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France